Augusto Testa (* 1950) ist ein italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker.

Er arbeitet am Osservatorio Astronomico Sormano (IAU-Code 587) in Sormano und entdeckte zusammen mit Kollegen insgesamt 30 Asteroiden.

Der Asteroid (11667) Testa wurde nach ihm benannt.

Quelle 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (engl.) [Voransicht bei Google Book Search]

Weblinks 
 Osservatorio Astronomico Sormano (OAS) (englisch)

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Amateurastronom
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Italiener
Geboren 1950
Mann